ANKA est une solution tout-en-un qui vous permet de vendre vos produits ici

 Anka peut faire référence à :
 Paul Anka, un chanteur ;
 Anka, une zone de gouvernement local du Nigeria, dans l'État de Zamfara ;
 le TAI Anka, un drone turc, dérivé du mot Anka signifiant phénix.